Seliger ist

 ein Seliggesprochener, siehe Seligsprechung
 Seligersee in Russland

Seliger ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Seliger (1933–2021), deutsche Leichtathletin, siehe Christa Stubnick
 Dirk Seliger (* 1970), deutscher Schriftsteller und Illustrator
 Günther Seliger (* 1947), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Hartmut Seliger (* 1937), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Heinrich Seliger (1888–1956), deutscher Lehrer und Kommunalpolitiker (SPD)
 Ignaz Seliger (1752–1812), deutscher Bryologe und Botaniker
 Johann Gotthilf Seliger (1769–1835), deutscher Theologe und Archidiakon
 Johannes Saliger (auch Johann Seliger; † nach 1577), deutscher Theologe
 Josef Seliger (1870–1920), sozialdemokratischer Politiker im Sudetenland, Namensgeber des Seliger-Archivs
 Marc Seliger (* 1974), deutscher Eishockeytorhüter
 Marco Seliger (* 1972), deutscher Journalist und Autor
 Mark Seliger (* 1959), US-amerikanischer Fotograf
 Max Seliger (1865–1920), deutscher Kunstmaler und Kunstgewerbler
 Reiner Seliger (* 1943), deutscher Bildhauer
 Rudolf Seliger (* 1951), deutscher Fußballnationalspieler

Siehe auch:
 Seliger-Gemeinde, Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten
 Seeliger
 Selig
 Selinger